Nadine Vanbruane is een personage uit de politieserie Flikken en wordt vertolkt door Katelijne Verbeke. Nadine is te zien van seizoen 3 tot en met de eerste aflevering van seizoen 5.

Seizoen 3 
Nadine Vanbruane komt in de derde reeks van de rijkswacht naar de lokale politie in Gent. Ze wordt per vergissing aangehouden door Tony en Britt, die haar aanzien voor een drugsdealer. In het begin heeft Nadine dus een beetje de pik op Tony en Britt, en doet ze net alsof de dames niets kunnen. Dit verandert in de loop van het derde seizoen, als ze erachter komt dat Britt de weduwe is van de vermoorde agent Mark. Ze is erbij als Britt achter Marks moordenaar aanzit en Nadine is degene die hem doodschiet.

Seizoen 4 
Tony heeft besloten, na haar bevalling, niet meer terug te keren bij de politie. Na diverse partners gehad te hebben, zonder succes, wordt nieuwkomer Sofie Beeckman (gespeeld door Ann Ceurvels) door Vanbruane aangewezen als nieuwe partner van Britt. Ook komen de collega's erachter dat onder het strenge uniform van commissaris Vanbruane een passioneel hart klopt.

Seizoen 5 
De eerste aflevering van seizoen 5 "Onkwetsbaar" is de aflevering waarin Nadine Vanbruane teruggaat naar de federale politie in Brussel. Helaas verloopt het afscheid van haar collega's anders dan gehoopt. Nadat Vanbruane een meisje helpt, dat in de bus lastig gevallen wordt door 2 jongens, wordt ze in elkaar geslagen en belandt ze in het ziekenhuis. Britt en het team zijn in alle staten en doen er alles aan om de daders te pakken.
Ze wordt opgevolgd door John Nauwelaerts.

Seizoen 8 
In seizoen 8 duikt Nadine Vanbruane, na al vaker genoemd te zijn in eerdere seizoenen, terug op, als commissaris van de federale politie in Brussel.

Seizoen 9 
Aflevering "Ondergravers" deel 1&2.
Als Jacobs en Pasmans op het spoor van een bende komen die handelen in nepsigaretten, blijkt dat ze de federale politie flink in het vaarwater zitten. Nadine Vanbruane vervoegt zich bij de lokale politie om de bende te ontmaskeren.

Vanbruane, Nadine